Ната́лья Серге́евна Земцо́ва (род. 7 декабря 1987 года, Омск) — российская актриса.

Биография 
Земцова родилась 7 декабря 1987 года в Омске. Обучалась в омской языковой гимназии № 115. В московский вуз после школы поступить ей не удалось, в результате она год проучилась при омском ТЮЗе, затем поступила на дневное отделение в СПбГАТИ, на курс А. М. Зеланда.
Вела программу «Креативный класс» на канале СТС.

Снялась для обложки мужского журнала MAXIM за май 2013 года.

Личная жизнь 

В августе 2014 года Земцова родила сына, которого назвали Иваном. Отцом ребёнка стал музыкант Сергей Кристовский, в июне 2016 года он и Земцова официально узаконили свои отношения. Кристовский старше своей супруги на 16 лет, и для заключения этого брака ему пришлось развестись с женой, оставив четверых детей. 

30 апреля 2022 года в интервью журналу PeopleTalk Наталья сообщила о разводе с Сергеем Кристовским.

Фильмография 
  — Счастливы Вместе — Наташа Белоногова  — Голоса — дочь Подрезова (15 серия)
 2010 — Любовь на районе — Катя, двоюродная сестра Ани  — Мы — одна семья (Моя безумная семья) — эпизодическая роль
 2011 — Опережая выстрел — Вика
 2011 — Интернат — Юля
 —2016 — Восьмидесятые — Инга Бородина
  — Кухня — Наталья, подруга Луи
 2013 — Пропавшие без вести — лейтенант Ольга Николаевна Кузнецова (в 14 эпизодах)
 2013 — Морские дьяволы. Смерч. Судьбы — Ирина (в эпизоде «Фильм № 11. Один в поле воин (Кот)»)
  — Невидимки — сотрудница в офисе 2014 — Последняя минута 2 — незнакомка (в эпизоде «На крючке»)
 2014 — Смешанные чувства — официантка Жанна 2014 — Что творят мужчины! 2
 2016 — Выйти замуж любой ценой — Ирина 2018 — Другие — Марина —2020 — Эпидемия — Марина Кубасова 2020 — Метод 2 — подставная девушка  — Потерянные — Катя Завьялова («Тема»), блогер  — Чикатило — Валентина, жертва Чикатило в Новошахтинске  ― Второе зрение 2 ― Маргарита Черешнева, капитан следственного управления 2022 — Многоэтажка — Маша  — Химера — Светлана ТВ-передачи 
 «Хорошие шутки» на СТС — участница
 «Креативный класс» на СТС — ведущая вместе с Александром Пушным
 «Побей Пушного» — участница

 Примечания 

 Ссылки 
 Профиль на сайте rusactors.ru
 Профиль на сайте ''ruskino.ru

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр Армена Джигарханяна